Amerykańskie okręty o nazwie "Yakutat":
 pierwszy, USS "Yakutat" (AVP-32) – okręt baza wodnosamolotów, będący w służbie w latach 1944–1946;
 drugi, USCGC "Yakutat" (WAVP-380), później WHEC-380, był kutrem United States Coast Guard, w służbie w latach 1948–1971.

Yakutat